Diego Iván Ledesma (Formosa, Argentina; 26 de junio de 1993) es un futbolista argentino. Juega como delantero actualmente en Mushuc Runa de la Serie A de Ecuador.

Clubes

Estadísticas  
 Actualizado al último partido jugado el .

Referencias

Enlaces externos 
Ficha en BDFA
Ficha en Soccerway

Futbolistas de la provincia de Formosa
Futbolistas del Club Atlético Atlanta
Futbolistas del Club Defensores de Cambaceres
Futbolistas del Club Atlético Fénix
Futbolistas del Sacachispas Fútbol Club
Futbolistas del Club Olimpo
Futbolistas del Mushuc Runa Sporting Club